Eiswaldt ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Eiswaldt (1894–1974), deutscher Diplomat
 Rudolf Eiswaldt (1859–1930), deutscher Diplomat